María Carlota Amalia Ernestina Guillermina Filipina de Sajonia-Meiningen (en alemán, Marie Charlotte Amalie Ernestine Wilhelmine Philippine von Sachsen-Meiningen; Fráncfort del Meno, 11 de septiembre de 1751-Génova, 25 de abril de 1827) fue un miembro de la Casa de Wettin por nacimiento, y duquesa consorte de Sajonia-Gotha-Altemburgo a través de su matrimonio con el duque Ernesto II de Sajonia-Gotha-Altemburgo.

Biografía

Familia 
Carlota era la mayor de los hijos del duque Antonio Ulrico de Sajonia-Meiningen y de su segunda esposa, la landgravina Carlota Amalia de Hesse-Philippsthal. Carlota era una hermana mayor de Carlos Guillermo, duque de Sajonia-Meiningen, y Jorge I, duque de Sajonia-Meiningen.

Matrimonio 

El 21 de marzo de 1769, contrajo matrimonio en Meiningen con Ernesto, príncipe heredero de Sajonia-Gotha-Altemburgo, hijo de los duques reinantes Federico III y Luisa Dorotea de Sajonia-Meiningen. Carlota y Ernesto tuvieron cuatro hijos: 

El marido de Carlota, Ernesto, era considerado un monarca ilustrado y un gran patrón de las artes y las ciencias, quien llevó a su territorio a un florecimiento cultural. Fue asistido en sus iniciativas culturales por su esposa, Carlota.

Como su marido, Carlota fue una patrona de la astronomía. Contaba paneles en relieve para el astrónomo de la corte Franz Xaver von Zach y también participó en observaciones. Carlota también participó en el Primer Congreso Europeo de Astronomía en 1798 en el Observatorio Seeberg y mantuvo correspondencia independiente con los principales astrónomos de su tiempo.

Últimos años 
Después de la muerte de su marido en 1804, se produjeron dificultades con el hijo de Carlota, Augusto, sobre su sucesión. Carlota abandonó Gotha de la mano de Zach y pasó un tiempo en Eisenberg. Más tarde viajó con Zach por todo el sur de Europa y vivió varios años en Marsella y posteriormente en Génova, donde murió en 1827.

Títulos y tratamientos 
 11 de septiembre de 1751-21 de marzo de 1729: Su Alteza Serenísima la princesa Carlota de Sajonia-Meiningen, duquesa en Sajonia.
 21 de marzo de 1769-10 de marzo de 1772: Su Alteza Serenísima la princesa heredera de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 10 de marzo de 1772-20 de abril de 1804: Su Alteza Serenísima la duquesa de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 20 de abril de 1804-25 de abril de 1827: Su Alteza Serenísima la duquesa viuda de Sajonia-Gotha-Altemburgo.

Ancestros

Bibliografía 
 Bärbel Raschke: Charlotte Amalie Herzogin von Sachsen-Meiningen (1730–1801). Leben und Wirken im Kontext westeuropäischer und deutscher Aufklärung. In: Francia 2. Bd. 25, 1999, , pp. 69-103.
 Ingeborg Titz-Matuszak und Peter Brosche (Hrsg.): Das Reisetagebuch 1807 der Herzogin Charlotte Amalie von Sachsen-Gotha-Altenburg. Thüringisches Staatsarchiv Gotha, Gotha 2003 (=Reihe: Schriften des Thüringischen Staatsarchivs Gotha. Bd.1. ).

Enlaces externos 
 Princesa Carlota de Sajonia-Meiningen en catálogo de la Biblioteca Nacional de Alemania
 Katalog der Theaterbibliothek Herzogin Charlottes von Sachsen-Gotha-Altenburg

Casa de Sajonia-Meiningen
Astrónomas
Astrónomos de Alemania del siglo XVIII
Astrónomos de Alemania del siglo XIX
Científicas de Alemania
Princesas de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Duquesas consortes de Sajonia
Consortes de la casa de Wettin
Nacidos en Fráncfort del Meno
Fallecidos en Génova